Mazor ist der Nachname von: 

 Moran Mazor (* 1991), israelische Popsängerin
 Stanley Mazor (* 1941), US-amerikanischer Computer-Ingenieur

Siehe auch:
 Mazer
 Maser (Begriffsklärung)